Вита́лий Ма́сленников:
 Масленников, Виталий Иванович (1909—1983) — Герой Советского Союза.
 Масленников, Виталий Семёнович (1880—1959) — российский архитектор.